Nattevagten kan henvise til flere emner:

 Nattevagt - en natarbejder
 Nattevagt (dokumentarfilm) - dansk udviklingsbistandsfilm fra 2012 af Lea Hjort Mathiesen og Carl Olsson
 Nattevagten (maleri) - Rembrandts maleri fra 1640-42
 Nattevagten (film) - Ole Bornedals film fra 1994
 Nattevagten (radioprogram) - Et radioprogram på Radio24syv

Se også
 Før Nattevagten - en dokumentarfilm fra 1994 om Ole Bornedals film
 Nightwatch - amerikansk gyserfilm fra 1998 af Ole Bornedal - remake af hans dansk film